Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di 108 m (, ovvero ).

Distanze inferiori a 108 m

  — Distanza equivalente a  leghe ( Jules Verne).
  — Diametro di Saturno.
  — Diametro di Giove.
  — È la distanza equivalente ad un secondo luce.
  — Distanza media Terra-Luna (una distanza lunare).

Distanze superiori a 109 m

Voci correlate
 Ordini di grandezza (lunghezza)
+08